Admiralty Islands kan syfta på:
 Amiralitetsöarna, ögrupp i Bismarckarkipelagen, Papua Nya Guinea
 Admiralty Islands (öar i Australien), ögrupp norr om Lord Howeön, Australien